Lécrivain est un patronyme porté notamment par :
 
 Albert Lécrivain-Servoz (1898-1984), homme politique français,
 Marion Lécrivain, actrice et metteur en scène française,
 Philippe Lécrivain (1941-2020), jésuite français.

Patronyme français